

Sigle 
 Sistema MKS – sistema internazionale di unità di misura